Золотухино — название населённых пунктов в России:
 Золотухино — село в Шилкинском районе Забайкальского края.
 Золотухино — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Золотухино — посёлок в Золотухинском районе Курской области.
 Золотухино — хутор в Курчатовском районе Курской области.
 Золотухино — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Золотухино — деревня в Павлоградском районе Омской области.
 Золотухино — деревня в Черлакском районе Омской области.
 Золотухино — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.
 Золотухино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Золотухино — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Золотухино — деревня в Порховском районе Псковской области.